Секст Апулей (Sextus Appuleius) може да се отнася за:

 Секст Апулей I - претор, женен за Октавия Старша, по-старата половин сестра на Октавиан Август.
 Секст Апулей II – консул от 29 пр.н.е.
 Секст Апулей III – консул от 14 г.
 Секст Апулей IV - полубрат на Апулея Варила, 1 век